Лас Дос Б има више значења:

 Лас Дос Б (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Дос Б (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику